Sign «☮» The Times (произносится как Sign of the Times) — 9-й альбом американского певца и музыканта Принса. Вышел 31 марта 1987 года.

В книге The Rolling Stone Album Guide (2004 год) альбом назван «лучшим альбомом Принса,
самым целостным примером широты его артистизма, и, возможно, лучшим альбомом 1980-х годов». Рецензент Афиши Daily в ретроспективном обзоре дал альбому схожую оценку.

В 2017 году альбом Sign «☮» the Times был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Список композиций 
Все песни, где авторы специально не указаны, написаны (и тексты, и музыка) Принсом.
Сторона 1
 «Sign „☮“ the Times» — 4:57
 «Play in the Sunshine» — 5:05
 «Housequake» — 4:42
 «The Ballad of Dorothy Parker» — 4:01
Сторона 2
 «It» — 5:09
 «Starfish and Coffee» (Prince, Susannah Melvoin) — 2:50
 «Slow Love» (Prince, Carole Davis) — 4:22
 «Hot Thing» — 5:39
 «Forever in My Life» — 3:30
Сторона 3
 «U Got the Look» (featuring Sheena Easton) — 3:47
 «If I Was Your Girlfriend» — 5:01
 «Strange Relationship» — 4:01
 «I Could Never Take the Place of Your Man» — 6:29
Сторона 4
 «The Cross» — 4:48
 «It’s Gonna Be a Beautiful Night» (Prince, Doctor Fink, Eric Leeds) — 9:01
 «Adore» — 6:30

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Сертификации

Примечания 

Альбомы 1987 года
Альбомы на английском языке
Альбомы Принса
Альбомы США
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Принсом
Альбомы Paisley Park Records
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders
Альбомы, записанные на домашней студии